Olof Johansson eller Olov Johansson kan syfta på:

Olof Johansson, född 1937, en svensk centerpartistisk politiker
Olof Johansson i Edsbyn, (1867-1933), en svensk byggmästare och liberal politiker
Olof Johansson i Öckerö, (1897-1971), en svensk fiskare och folkpartistisk politiker
Olle Johnny, (1916-2007), en svensk musiker
Olov Johansson, född 1966, en svensk folkmusiker
Olle "Bällsta" Johansson, en svensk bandy- och fotbollsspelare
Olof Johansson (spelman), "Olle på Halla", en svensk spelman från Fryksände socken i övre Fryksdalen.
Olof Johansson (skolledare), född 1950, professor i skolledarutveckling vid Umeå universitet

Se även
Olaus Johannis